Rensselaer kan verwijzen naar

Personen 
 Rensselaer (familie), familie van Nederlandse immigranten naar Amerika
 Kiliaen van Rensselaer, diamanthandelaar, stichter Rensselaerswijck

Instelling 
 Rensselaer Polytechnic Institute

Plaatsen 
 Rensselaer (Indiana)
 Rensselaer (Missouri)
 Rensselaer (New York)

Wijken 
 Rensselaer (Nijkerk)